Hélias est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Hélias est un prénom masculin. Issu du grec ancien :  ou , c'est la version grecque du prénom biblique Élie.
 Pierre-Jakez Hélias (1914-1995), chroniqueur et poète breton, écrivain français.
 Serge Hélias (1923-2007), artiste-peintre français.

Hélias est aussi un patronyme.

Personnalités portant ce nom 
 Hélias ou Élias (), évêque.

Biologie 
 Helias, genre de papillons de la famille des Hesperiidae.

Autre 
 Hélias est le nom d'un forum d'écriture Fantasy hébergé sous Forumsactifs. 

Homonymie de patronyme